«Алинда из озера» — детский роман в жанре фэнтези, написанный Уной Джейн Поуп и Джули Энн Браун. Книга повествует историю-сказку о дочери Спящей красавицы по имени Алинда. Роман, созданный в результате сотрудничества британского учителя начальной школы и профессора американского колледжа, был опубликован издательством «Across the Pond Publishing» в 2009 году.

Сюжет 
На Алинду было наложено проклятие, подобное тому, которое было наложено на её мать. В этой сказке Фея Теней заколдовывает Алинду глубоким сном на 500 лет. В свой восемнадцатый день рождения Алинда засыпает. Король и королева, зная, что они сами не доживут до её пробуждения, находят для неё безопасное место и нанимают молодого дракона по имени Несси, чтобы тот присматривал за ней в течение этих пятисот лет.

История принимает неожиданный оборот, когда Алинда просыпается и смотрит из своей кровати со стеклянной столешницей на молодого человека по имени Грант. С этого момента Алинда знакомится с незнакомым современным миром и вещами, которых не существовало, когда она уснула: самолётами, автомобилями, телефонами и тд.

Место действия 
Действие романа «Алинды из озера» происходит в Инвернессе в Шотландском нагорье. В романе намекается, что молодой дракон, нанятый королевой Авророй и королем Колином для защиты их маленькой дочери, является лох-несским чудовищем. Этот роман предлагает оригинальный взгляд на историю Спящей красавицы и легенду о Лохнесском чудовище.

Ссылки 
 Alinda of the Loch Homepage
 Did Sleeping Beauty have a Child?

Романы на английском языке